EJC steht für:

 European Journalism Centre
 European Juggling Convention
 Europäischer Jüdischer Kongress
 Exon-Junction-Complex, siehe Spleißen (Biologie)
 Eclipse Java Compiler

EJC